Priller ist der Familienname folgender Personen:

 Eckhard Priller (* 1949), deutscher Soziologe 

 Otto Priller (1887–1963), deutscher Politiker (SPD)